Barnabás Berzsenyi (1918-1993) – schermidore ungherese
 Dániel Berzsenyi (1906-2001) – poeta ungherese
 László Berzsenyi-Janosits (1903-1982) – agronomo ungherese
 Margit Vágóné Berzsenyi (1863-1951) – attrice ungherese
 Mária Berzsenyi (1946) – pallamanista ungherese
 Ralph Berzsenyi (1909-1978) – tiratore a segno ungherese
 Zoltán Berzsenyi (1961) – attore ungherese